Belinda Bencic era la detentrice dell'ultima edizione del torneo disputatasi nel 2017, ma ha preso parte al concomitante torneo di San Pietroburgo.

In finale Dayana Yastremska ha battuto Ajla Tomljanović con il punteggio di 6–2, 2–6, 7–6(3).

Teste di serie 

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Zheng Saisai (quarti di finale)

 Zhang Shuai (secondo turno, ritirata)
 Ajla Tomljanović (finale)
 Pauline Parmentier (primo turno)
 Dayana Yastremska (campionessa)

Wildcard 

  Caroline Garcia (primo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)

 Peng Shuai (secondo turno)

Qualificate 

  Arantxa Rus (primo turno)
  Jennifer Brady (secondo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)

 Priscilla Hon (primo turno)
 Conny Perrin (primo turno)
 Duan Yingying (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2019